Manon Lescaut puede referirse a:

Literatura 
 Manon Lescaut (1731), novela del abate Prévost.

Ópera 
 Manon (1884), ópera de Jules Massenet.
 Manon Lescaut (1856), ópera de Daniel-François Auber.
 Manon Lescaut (1893), ópera de Giacomo Puccini.
 Boulevard Solitude (1952), ópera de Hans Werner Henze, basada en la novela de Prévost.
 El retrato de Manon (1894), Le portrait du Manon, ópera de Jules Massenet.

Cine 
 Manon (1949), película de Henri-Georges Clouzot.
 Manon 70 (1968), película de  Jean Aurel.